Партизанская бригада имени Кастуся Калиновского — партизанская бригада, созданная в ноябре 1943 года. До декабря 1943 года носил название «Пролетариат». Действовала на территории Белостокского, Граевского, Кнышинского, Кринковского, Соколковского, Гродненского районов. С 20 июля по 18 августа 1944 г. бригада (769 партизан, пять отряда) соединилась с Красной Армии.

Состав 
Бригада создана на базе отрядов «Кузнецкие металлурги» (организована в марте 1943 года в Москве, 23 апреля десантированы в Ивенецком районе, переименована в «Камсамол Беларусі»), «Звязда» (организована в ноябре 1943 года на основе организационной группы М. А. Казакова и группы В. А. Авдонина, действовавшей в Гродненском районе с лета 1943 г.). В феврале 1944 года к бригаде присоединился отряд имени Матросова, организованный в октябре 1943 года на базе группы «Афанасьев» (И. А. Тимошенко), действовавшей с июля 1941 года в Белостокском, Заблудовском и Кринковском районах. Соединялась с частями Красной Армии поотрядно с 20 июля по 18 августа 1944 г. На день соединения состояла из 5 отрядов общей численностью 769 партизан.

 отряд «Камсамол Беларусі» (Комсомол Беларуси);
 отряд имени Матросова;
 отряд «Звязда» (Звезда);
 отряд «26 гадоў Кастрычніка» (26 лет Октября);
 отряд имени Кастуся Калиновского.

Командование

Командир 
 Николай Калистратович Войцеховский.

Комиссар 
 Евгений Гаврилович Осипов.

Начальник штаба 
 С. В. Чудинов

Деятельность бригады 
Партизаны совершили более сотни диверсий. Срывали перевозки, уничтожали живую силу и технику немцев, вели бой по ликвидации немецких опорных пунктов. 27 июля 1944 года вместе с частями Красной Армии участвовали в освобождении города Белосток.

Ссылки 
 Партизанская бригада имени Кастуся Калиновского на сайте Партизаны Беларуси

Литература 
 
 Черепица, В. Н. Уходили в поход на врага: партизанская бригада имени Кастуся Калиновского в 1943—1944 г. (По документам и материалам архива начальника штаба С. В. Чудинова) / В. Н. Черепица. — Гродно: Гродненская типография, 2012. — 479 с.
Исчезли в 1944 году
Появились в 1943 году
Партизанские формирования во время Великой Отечественной войны